Чемпионат Эстонии по футболу 1955 года — 11-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом впервые стал «Калев» 
(Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1955
Футбол в СССР в 1955 году
1950-е годы в Эстонии